Armancourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Armancourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia